Сяржук Сис (нар. 1962) — білоруський поет, публіцист, журналіст
 Сис Тамара Андріївна (1913—2009) — збирач фольклору Поділля